Alligator, un genere di Alligatori con due specie:
Alligator mississippiensis;
Alligator sinensis;
Alligator, un film horror del 1980;
Classe alligator, una classe di navi da sbarco sovietico;
Alligator Records, una etichetta discografica indipendente di musica blues;
Alligator, un album discografico del gruppo The National del 2005;
Alligator, una città dello stato del Mississippi negli Stati Uniti d'America.

Altri progetti